|Род тока                 = переменный, 25 кВ
 |Строительная организация = 
 |Выход к                  = ВГТЗ
 |Расположение             = 
 |Пересадка на станции     = ВГТЗ 
 |Пересадка на             = Волгоградский СТ
 |Расстояние               = 13
 |Расстояние2              = 
 |Расстояние до            = Волгограда I
 |Расстояние2 до           = 
 |Тарифная зона            = 
 |Сотовая связь            = 
 |Код станции              = 610309
 |Код АСУЖТ                = 
 |Код Экспресс-3           = 2020660
 |Категория на Викискладе  = 
}}

Тракторная-Товарная — железнодорожная станция Волгоградского региона Приволжской железной дороги, вТракторозаводском районе города Волгограда, Россия.
Рядом со станцией находится станция Волгоградского скоростного трамвая.

Примечания 

Станции Волгоградского региона Приволжской железной дороги
Железнодорожные станции и платформы Волгограда